Terra kan avse:

 Terra – vetenskapligt namn för jorden
 Terra (djur) – släkte av fjärilar
 Terra, Kungälvs kommun - en småort i Kungälvs kommun
 Terra (musikgrupp) - ett svenskt punkrocks- och alternativband
 Terra di Sienna - en typ av jordpigment